Pablo Iglesias può riferirsi a:
Pablo Iglesias Posse (1850-1925), stato un politico e sindacalista spagnolo, fondatore del Partito Socialista Operaio Spagnolo (1879) e dell'Unione Generale dei Lavoratori (1888). 
Pablo Iglesias Turrión (1978-),  un politologo, accademico e politico spagnolo, fra i fondatori nel 2014 di Podemos, di cui è segretario